Юзвик:
 Юзвик, Элеонора Анеля (1895—1953) — блаженная Римско-Католической Церкви.
 Юзвик, Ян (род. 1952) — польский конькобежец.

См. также 
 Юзвяк